Адриана Соареш Паренте (, также известная как Дрика (); 14 апреля 1980, Тагуатинга, Токантинс) — бразильская и экваториально-гвинейская футболистка, защитница. Выступала за сборную Экваториальной Гвинеи.

Биография 
В первой половине карьеры выступала за бразильские клубы «Фламенго Тирадентес», «КФЗ до Рио», «Палмейрас», «Сан-Франсишко до Конде», «Кресспом».

В 2010 году перешла в российский клуб «Энергия» (Воронеж). Дебютный матч в высшей лиге России сыграла 18 апреля 2010 года против клуба «Звезда-2005», отыграв все 90 минут. Свой первый гол в России забила 31 мая 2010 года с пенальти в ворота «Измайлово». Всего в воронежском клубе провела два календарных года, сыграв 29 матчей и забив 3 гола в чемпионате страны, также провела один матч в женской Лиге чемпионов. Серебряный (2010) и бронзовый (2011/12) призёр чемпионата России, финалистка Кубка России (2010).

После ухода из «Энергии» провела один сезон в Бразилии, затем вернулась в Россию, где весной 2013 года играла за «Россиянку», а осенью — за «Зоркий». В составе «Россиянки» стала серебряным призёром чемпионата России 2012/13, а в составе «Зоркого» — бронзовым призёром осеннего сезона 2013 года. С обеими командами принимала участие в матчах еврокубков, в том числе с «Россиянкой» участвовала в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.

Всего за российские клубы сыграла 47 матчей (3 гола) в чемпионате страны и 7 матчей в Лиге чемпионов.

В конце карьеры играла за бразильские клубы «Капитал», «Кресспом» и «Минас ИКЕСП».

На уровне сборных с 2008 года выступала за команду Экваториальной Гвинеи. Стала двукратной чемпионкой Африки (2008, 2012). В 2017 году ФИФА запретила Адриане и ещё девяти натурализованным бразильянкам продолжать выступать за сборную.

Примечания

Ссылки 
 

Футболистки Бразилии
Футболистки Экваториальной Гвинеи
Игроки женской сборной Экваториальной Гвинеи по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Зоркий»